Кулинда — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулинда — село в Кыринском районе Забайкальского края.
 Кулинда — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.

См. также 
 Кунинда или Кули́нда — древнеиндийское государство, располагавшееся в центральных Гималаях.
 Кулинда — падь в Чернышевском районе Забайкальского края, известная находками динозавров